Kyotera (plaats), plaats in Oeganda
 Kyotera (district), district in Oeganda